La 2. Fußball-Bundesliga 1991-1992 è stata la diciottesima edizione della seconda serie del campionato tedesco di calcio dalla sua istituzione nel 1974

Questa è la prima stagione nella quale vengono ammesse le squadre dell'ex Germania Est, in base alla classifica dell'ultima stagione. Il campionato è articolato in due fasi: nella prima i ventiquattro club vengono divisi secondo criteri geografici in due gironi all'italiana. Vengono disputati incontri di andata e ritorno, e alla fine vengono creati per ciascun girone due ulteriori raggruppamenti di sei squadre in base alla classifica della prima fase: quelle meglio piazzate lottano per l'unico posto in Bundesliga, le altre per mantenere la categoria.

Il campionato termina con la promozione del Bayer Uerdingen dal girone Nord, e del Saarbrücken dal girone Süd. Capocannonieri del torneo sono stati invece Radek Drulák dell'Oldenburg con 21 gol nel girone Nord, e Michael Preetz del Saarbrücken con 17 gol per il girone Süd.

Girone Nord

Classifica finale

Risultati regular season

Tabellone

Calendario

Classifica parziale

Risultati girone promozione

Tabellone

Calendario

Risultati girone retrocessione

Tabellone

Calendario

Girone Sud

Classifica finale

Risultati regular season

Tabellone

Calendario

Classifica parziale

Risultati girone promozione

Tabellone

Calendario

Risultati girone retrocessione

Tabellone

Calendario

Spareggi retrocessione 
Al termine della stagione le due terz'ultime (Fortuna Colonia, che prese il posto del Blau-Weiß Berlino, e Monaco 1860) più l'Havelse proveniente dall'Oberliga diedero vita agli spareggi per il mantenimento della categoria, che furono vinti dal Fortuna Colonia.

Verdetti 
  e  promosse in Fußball-Bundesliga 1992-1993.
 , , ,  e  retrocesse in Oberliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1991-1992
 DFB-Pokal 1991-1992

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991